Nelsen ist der Familienname folgender Personen:

 Ancher Nelsen (1904–1992), US-amerikanischer Politiker
 Bill Nelsen (William Keith Nelsen; * 1941), US-amerikanischer American-Football-Spieler

 Jo van Nelsen (* 1968), deutscher Schauspieler, Sänger und Regisseur
 Nels Nelsen (1894–1943), kanadisch-norwegischer Skispringer
 Ryan Nelsen (* 1977), neuseeländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Neelsen
 Nehlsen (Begriffsklärung)
 Nelson
 Nielsen